tegenstander
 opponent (promotie), een lid van een promotiecommissie bij een wetenschappelijke promotie